

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 5 podstawowych
 Lipki – część miasta Opole Lubelskie
 Lipki – część wsi Wólka Nadrybska w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Lipki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Lipki – część wsi Rzeplin w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Lipki – część wsi Jastrzębia w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Lipki – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Lipki – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Lipki – część wsi Tłuczewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Lipki – część wsi Rakowo w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Lipki – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Lipki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Lipki – część wsi Ryszewko w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Lipki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie hudohajskim
 Lipki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie trokienickim
 Lipki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie niemanickim
 Lipki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim, w sielsowiecie putczyńskim
 Lipki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sielsowiecie kamieńskim
 Lipki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadziolskim, w sielsowiecie kniahinickim
 Lipki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie plisskim
 Lipki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie wołosowickim
 Lipki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie uścieńskim

Rosja 
 Lipki – miasto w obwodzie tulskim

Ukraina 
 Lipki (ukr. Липки) – wieś w rejonie hoszczańskim obwodu rówieńskiego.
 Lipki – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego

Wzgórza 
 Lipki – wzgórze w dzielnicy Raciborza, Brzeziu

Inne 
 Lipki – alternatywna nazwa osady Lipowiec w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Lipki – przystanek kolejowy w Lipkach, w województwie opolskim, w Polsce

Zobacz też 
 Lipki Małe, Lipki Wielkie, Nowe Lipki, Stare Lipki, Święta Lipka